2512 км, 2512-й киломе́тр — топоним в России и Грузии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2512 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога, Грузия. Код 560035
 2512 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Россия, Курганская область. Код 826510